Gaudenty – imię
 Gaudenty (zm. ok. 410/411) – teolog, święty, biskup Brescii
 Gaudenty – Radzim, brat św. Wojciecha, pierwszy arcybiskup gnieźnieński